4 miejscowości w Polsce: 
 Bachorza – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Zakrzewo 
 Bachorza – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Huszlew 
 Bachorza – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski
 Bachorza – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn

2 cieki w Polsce:
 Bachorza – struga, dopływ Budkowiczanki
 Bachorza – kanał, dopływ Zgłowiączki

Inne:
 Bachorza – region etnograficzny w woj. kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 
 Bachorza Aleksandrowska

Linki zewnętrzne